Amguema (russisch ) steht für folgende geographische Objekte im Autonomen Kreis der Tschuktschen in Russland:
 Amguema (Fluss), Zufluss der Tschuktschensee
 Amguema (Ort), Dorf in Iultinski rajon